Chilubi puede referirse a:

 Chilubi, isla de Zambia;
 Chilubi, distrito de Zambia;
 Chilubi, localidad situada en la isla Chilubi y capital del distrito de Chilubi.